Die 12. IPC Alpinen Skiweltmeisterschaften der Behinderten 2015 war eine Veranstaltung im alpinen Skisport, die vom 2. bis 10. März 2015 in Panorama Mountain Village, British Columbia, Kanada stattfand. Die Meisterschaft wird alle zwei Jahre vom Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) abgehalten und ist die größte Veranstaltung dieser Art außerhalb der Winterparalympics.

Dies war die letzte Veranstaltung unter dem Titel „IPC Alpine Skiing World Championships“. Am 30. November 2016 hat der IPC, der internationale Dachverband für zehn Behindertensportarten einschließlich Ski Alpin, die Marke World Para für all diese Sportarten eingeführt. Die Weltmeisterschaften in diesen Sportarten wurden umbenannt. Dementsprechend wird die Veranstaltung ab 2017 als „Alpine Para-Skiweltmeisterschaften“ bezeichnet.

Veranstaltungen

Männer

Frauen

Medaillenspiegel

Einzelnachweise

Weblinks 
Offizielle Website der Weltmeisterschaften
Offizielle Resultate der Weltmeisterschaften

2015
Alpiner Skiwettbewerb in Kanada
Behindertensport (Kanada)
Behindertensportveranstaltung 2015
Regional District of East Kootenay
Sportveranstaltung in British Columbia